Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „8”:

Austro-węgierska:
 8 Dywizja Kawalerii

Niemiecka:
 8 Dywizja Kawalerii SS Florian Geyer

Rosyjska:
 8 Dywizja Kawalerii

Radziecka:
 8 Dywizja Kawalerii